Белозубка Циммерманна (Crocidura zimmermanni) — вид млекопитающих рода Белозубки семейства Землеройковые. Эндемик острова Крит (Греция). Плейстоценовый реликт. Ранее рассматривался в качестве подвида в составе вида russula, от которого отличается морфологией и кариотипом (2n = 34, FN = 44). Встречается в горах на высотах от 1150 до 1400 м. Однако, известны останки белозубок, найденные на высотах от 140 до 830 м. Включены в «Международную Красную книгу» () МСОП.

Примечания

Литература 
 Wilson D. E. & Reeder D. M. Crocidura zimmermanni: Mammal species of the world. Smithsonian Institution Press, Вашингтон. 2005.

Ссылки 
 BioLib 
 UNEP-WCMC Species Database
 Encyclopedia of Life
 Animal Diversity Web
 ZipCodeZoo
 GBIF
 Mammal Species of the World
 NCBI 
 Catalogue of Life 
 Discover Life 

Белозубки
Млекопитающие Европы
Эндемики Крита
Животные, описанные в 1953 году
Циммерманн